Garni (plaats), een plaats in de provincie Kotayk in Armenië
 Garni (kloof), een kloof in Armenië